Le xian de Ningjin (宁晋) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Le xian de Ningjin (宁津) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine.

Homonymie de toponyme